Distretto di Ninabamba – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Ninabamba – distretto del Perù nella regione di Cajamarca